Kramer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Lawrence Kramer
 Eugen Kramer
 Franz August Kramer
 Ina Kramer
 James P. Kramer
 John Paul Kramer
 Wilhelm Heinrich Kramer